Il trasporto genericamente è il trasferimento di qualche cosa (persone, oggetti o informazioni) da un luogo ad un altro. In particolare:

Trasporto di merci e persone:
Mezzi di trasporto
Trasporto aereo
Trasporto pubblico
Trasporto privato
Trasporto ferroviario
Trasporto su strada
Trasporto intermodale
Trasporto a fune
Trasporto spaziale
Aspetti giuridici: Contratto di spedizione

Informatica 
Livello di trasporto, livello presente nei modelli di rete
TCP – Transmission Control Protocol, protocollo di trasporto dei pacchetti su Internet

Scienza
Trasporto (biochimica) riferito al trasporto di membrana nelle membrane biologiche
Trasporto in termodinamica, e nella scienza in generale, riferito ai fenomeni di trasporto. Correlati ad esso:
 Trasporto di quantità di moto
 Trasporto di calore (o energia termica)
 Trasporto di massa
 Trasporto di carica elettrica

Altro 
Trasporto (musica): pratica musicale